GAA steht für:
 GAA5000, eine rechnergestützte Leitzentrale für Gebäude, die in der DDR entwickelt wurde
 Geldausgabeautomat, siehe Geldautomat 
 Gaelic Athletic Association, Organisation für irische Sportarten
 Gambia Athletics Association, gambischer Leichtathletikverband
 Gebietsagrarausschuss, Gremium zur Zusammenarbeit von landwirtschaftlichem Berufsstand und Agrarverwaltung in Hessen
 Georgian American Alloys, US-Unternehmen
 Gewerbeaufsichtsamt, staatliche Behörde zur Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, siehe Gewerbeaufsicht
 Gay Activists Alliance, US-amerikanische LGBT-Organisation
 Gesellschaft für Arzneimittelanwendungsforschung und Arzneimittelepidemiologie 
 Goals Against Average, der Gegentorschnitt in Eishockeystatistiken
 Ganzsachenausschnitt, ausgeschnittener Wertzeicheneindruck einer Ganzsache
 Geschwindigkeitsanzeigeanlage
 Global Africa Aviation (ICAO-Code), simbabwische Frachtfluggesellschaft
 Lysosomale α-Glucosidase (Gen-Code)
 den Teil eines Tripletts eines Codons, siehe Genetischer Code #Codon

Gaa ist der Familienname folgender Personen:
 Eduardo Méndez Gaa, deutsch-uruguayischer Fernsehjournalist
 Lothar Gaa (1931–2022), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Phoebe Gaa (* 1981), deutsche Fernsehmoderatorin
 Roberto Gaa (* 1962), philippinischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Novaliches
 Valentin Gaa (1905–1985), deutscher Jurist und Politiker (CDU)

gaa steht für:
 Ga (Sprache) (ISO-639-3-Code), westafrikanische Sprache

Abkürzung